Aceasta este o listă a orașelor și satelor din Andorra.

1. Les Escaldes, Engordany etc. sunt foste sate. Actualmente parohia Escaldes-Engordany este singurul oraș.

Cele mai mari 10 orașe 

Andorra